Стежко — українське прізвище.
 Анастасія Стежко — російська актор кіно та телебачення.
 Станіслав Стежко — український радянський партійний діяч, голова Дніпропетровського облвиконкому. Депутат Верховної Ради УРСР 11-го скликання. Народний депутат СРСР у 1990 — 1991 р. 

українські прізвища
Прізвища на -ко